В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Анке Губер здобула титул, у фіналі перемігши Марі П'єрс 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (фінал)
  Габріела Сабатіні (1-ше коло)

 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон-Джексон (1-ше коло)
 Аманда Кетцер (2-ге коло)
 Анке Губер (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix